Кото — многозначный термин
 Кото — японский щипковый музыкальный инструмент.
 Кото (платье) — женское платье Суринама.
 Кото (специальный район) — специальный район Токио.
 Кото () — уезд в провинции Куангнинь, Вьетнам.
 Кото () — город в уезде Читон, провинция Анзянг, Вьетнам.
 Кото (станция) — железнодорожная станция в Ванинском районе Хабаровского края
 Кото (Хабаровский край) — посёлок при одноимённой станции в Ванинском районе Хабаровского края.

Персоналии 
 Кото, Карлес (род. 1988) — испанский футболист, полузащитник.
 Кото, Мэнни (род. 1961) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Де Кото, Дэвид (род. 1962) — американский и канадский кинорежиссёр.

См. также 
 Котто
 Koto — итальянский музыкальный коллектив.
 Кальсада-дель-Кото — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.